Superettan este al doilea nivel fotbalistic din Suedia. Liga a fost creată în anul 2000.

Promovare 
Campioanele și echipele calificate în Allsvenskan, mai puțin echipele clasate pe locul 3, deoarece ele trebuie să treacă printr-un baraj pentru a putea promova în Allsvenskan. La sfârșitul fiecărui sezon, echipele clasate pe primele două poziții al clasamentului promovează direct în liga superioară acestei ligi, iar echipa de pe locul 3 din această ligă, intră la baraj cu ocupanta locului 14 din liga Allsvenskan. Barajul constă din două meciuri, un meci acasă și unul în deplasare, abia la finalizarea acestor două meciuri se va stabili cea de-a treia echipă promovată sau menținerea în liga Allsvenskan a echipei locului 14. Barajul vine la pachet și cu o regulă, aceea ca întotdeauna primul meci să se joace acasă la echipa venită din liga Superettan si returul acasă la echipa venită din Allsvenskan. Din sezonul 2000 până în sezonul 2006 -inclusiv, echipa clasată pe locul 3 juca barajul cu echipa clasată de pe locul 12, deoarece pe atunci liga Allsvenskan era formată din 14 echipe, abia din sezonul 2008 s-a trecut la un campionat cu 16 echipe. De aceea, în 2007 nu s-a mai jucat vreun baraj, fiindcă echipa locului 3 a promovat automat.

Performanțe după club

Rezultate

Baraj
 Echipele care au și câștigat, au și pierdut '''meciurile de baraj.

Golgheteri

Referință

Legături externe 

 Site oficial - Superettan

Fotbal în Suedia
S